Warkentin ist der Familienname folgender Personen:

 Germaine Warkentin (* 1933), kanadische Anglistin
 Johann Warkentin (1920–2012), russlanddeutscher Redakteur, Verfasser, Übersetzer, Dichter